El nombre de Carlos Tartiere puede designar a los siguientes recintos deportivos:

 el antiguo Carlos Tartiere (1932-2003), estadio del Real Oviedo entre los años 1932 y 2000;
 el nuevo Carlos Tartiere (2000-), estadio del Real Oviedo desde el año 2000.